Varnel ist der Familienname folgender Personen:

Marcel Varnel (1892–1947), französischer Regisseur und Produzent
Max Varnel (1925–1996), französischer Film- und Fernsehdirektor